Стефан Краковский (;  — ) — польский историк-медиевист, педагог.

Биография 
Родился в Лодзи. В 1939 году окончил исторической факультет Виленского Университета Стефана Батория, а затем стался работником Государственного архива в Вильнюсе. С 1946 года был научным работником Лодзинсккого университета.

Научная деятельность 
Доктор (1948), экстраординарный профессор (1963).

Основные труды 
 Korjatowicze i sprawa podolska w XIV w. w oświetleniu najnowszej historjografji polskiej (1938)
 Powiat wołkowyski w końcu w. 17 (próba odtworzenia stosunków administracyjnych, gospodarczych i ludnościowych na podstawie taryfy podymnego z r. 1690) (1939)
 Stara Częstochowa. Studia nad geneza̧, ustrojem i struktura̧ ludnościowa̧ i gospodarcza̧ Czȩstochowy 1220-1665 (1948)
 Problem powstania zcentralizowanego narodowego państwa ruskiego w historiografii radzieckiej (1949)
 Kościół a państwo polskie do początków XIV w. (1950)
 Problematyka miejska w historiografii polskiej. Informacje bibliograficzne, metodologia, zagadnienia (1950)
 Geneza państwa polskiego w najstarszych źródłach pisanych (1953), соавтор — Станислав Мариан Зайончковский
 Polska sztuka wojenna w okresie rozdrobnienia feudalnego (XII—XIII w.) (1956)
 Polska w walce z najazdami tatarskimi w XIII wieku (1956)
 Dzieje Polski feudalnej (do 1795 r.) w rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej historiografii szlachecko-burżuazyjnej (1956), соавтор — Анджей Феликс Грабский
 Sukiennictwo w Częstochowie na tle rejonu do połowy XVII w. (1958)
 Obrona pogranicza wschodniego Małopolski za Leszka Czarnego (1960)
 Zagadnienie recepcji obcych wzorów w polskiej wojskowości średniowiecznej (1961)
 Z dziejów osadnictwa miejskiego w średniowiecznej Polsce (1963)
 Region kielecki jako teren najazdów w drugiej połowie XIII wieku (1973)
 Wskaźniki cen w Starej Częstochowie w połowie XVII wieku (1979)
 Poglądy na historiografię i dzieje Polski feudalnej w publicystycznej działalności Henryka Sienkiewicza (1872—1882) (1983)

Литература 
 Antoniewicz M. Profesor Stefan Krakowski (1912—1999) // Ziemia Częstochowska. 1999. № 26. — С. 317—322.
 Zajączkowski S. M. Profesor dr Stefan Krakowski (1912—1999) // Rocznik Łódzki. 1999. № 46. — С. 296—298.

Ссылки 
 Труды в базе Национальной библиотеки Польши 
 Труды в базе научных журналов BazHum 
 Научная деятельность в базе nauka-polska.pl 

Историки Польши
Медиевисты Польши
Выпускники Виленского университета
Преподаватели вузов Польши
Члены Польского исторического общества